Esistono più comuni francesi con questo nome

Favières – Eure-et-Loir
Favières – Meurthe e Mosella
Favières – Senna e Marna
Favières – Somme